A Igreja Católica Romana no Sudão do Sul é composta por uma província eclesiástica com 7 dioceses sufragâneas. Os bispos do Sudão do Sul e do Sudão são atualmente membros de uma única Conferência Episcopal, designada como Conferência Episcopal do Sudão.

Província Eclesiástica de Juba  
Arquidiocese de Juba
Diocese de Malakal
Diocese de Rumbek
Diocese de Tombura-Yambio
Diocese de Torit
Diocese de Wau
Diocese de Yei

Ver também
 Catolicismo no Sudão do Sul

Ligações externas 
 Hierarquia Católica-.
 Giga-Católica.

 
Sudão do Sul